Чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2009 года проводился в городе Гуанчжоу (Китай) с 10 по 14 ноября. В чемпионате приняли участие 505 атлетов из 37 стран. Было разыграно 44 комплекта медалей.

Результаты

Мужчины

Женщины

Участники 

  (12)
  (1)
  (1)
  (77)
  (22)
  (16)
  (53)
  (6)
  (15)
  (5)

  (55)
  (5)
  (23)
  (9)
  (3)
  (1)
  (2)
  (4)
  (17)

  (1)
  (6)
  (4)
  (3)
  (5)
  (5)
  (9)
  (17)
  (10)

  (26)
  (21)
  (4)
  (5)
  (25)
  (2)
  (6)
  (19)
  (10)

Результаты в общем зачете

Ссылки 
 Asian Athletics Association
 GBR Athletics
 Official website

2009
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
Международные спортивные соревнования в Гуанчжоу
2009 год в лёгкой атлетике
Ноябрь 2009 года